Сергей Воскресенский: Воскресенский, Сергей Константинович (1960—2014) — редактор отдела испытаний журнала «За рулём».
 
 Воскресенский, Сергей Флегонтович (1862—1933) — московский архитектор; младший брат архитектора Ф. Ф. Воскресенского.

См. также 
 Сергий (Воскресенский, епископ Угличский)
 Сергий (Воскресенский, митрополит Виленский и Литовский)